«Благове́щение» () — одна из самых ранних живописных работ Леонардо да Винчи. Предположительно создана в 1472—1475 годах, когда Леонардо ещё работал в мастерской своего учителя Верроккьо. Картина иллюстрирует евангельский текст о Благовещении — возвещении архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем рождении Иисуса Христа.

Картина исстари висела в церкви св. Варфоломея в материнском аббатстве оливетов под Флоренцией и считалась работой отца (или сына) Гирландайо. В 1867 г. поступила в музей Уффици, где Морелли атрибутировал её Лоренцо ди Креди. Это вызвало возражения барона Липгарта, который, следуя принципам Ваагена, указал на сходство «Благовещения» с ранними работами Леонардо. Предположение об авторстве последнего поддержал и Рёскин. Окончательно развеяла сомнения в авторстве публикация (в 1907 г.) наброска руки ангела для «Благовещения» (хранится в оксфордском музее).

Композиция произведения следует традиции «вертограда заключенного». На переднем плане художник изобразил коленопреклоненного крылатого архангела Гавриила с белой лилией (символ непорочности Девы Марии) в левой руке. Правой рукой архангел благословляет сидящую у своего дома Марию. Одеяния архангела стелются по ковру из цветов и трав, изображённых довольно условно. Деву Марию художник, согласно традиции, пишет с Библией, которая помещена на мраморную подставку, богато украшенную рельефом. Горизонтально ориентированная композиция даёт возможность художнику поместить на задний план обширный пейзаж: резные силуэты деревьев, уходящая вдаль река с виднеющимися мачтами кораблей, башни и стены портового города, окутанные бледно-голубой дымкой вершины гор.

Рентгеновское исследование позволило установить, что первоначально голова Марии была наклонена сильнее, её правая рука была короче, а мизинец не был согнут. Чело Марии должна была украшать цепочка с подвесками.

Примечания

Литература 
 
 
 

Картины Андреа Вероккьо
Картины Леонардо да Винчи
Картины из собрания галереи Уффици
Изображения Девы Марии
Благовещение
Ангелы в изобразительном искусстве